Calès (Dordogne)
 Calès (Lot)
Daarnaast:
 Cales (Campanië), een Romeinse stad in Campanië
 Cales (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen
ook:
Calais, Noorderdepartement